Заяицкий — фамилия. Известные носители:

 Заяицкий, Михаил Сергеевич (1920—1945) — кавалер ордена Красной Звезды и орденом Славы III-й степени.
 Заяицкий, Сергей Сергеевич (1893—1930) — русский поэт, писатель, беллетрист и переводчик. 
 Заяицкий, Сергей Сергеевич (1918—1986) — кавалер ордена Красной Звезды.
 Заяицкий, Сергей Спиридонович (1850—1910) — русский гитарист–любитель; доктор медицинских наук, приват-доцент Московского университета, действительный статский советник.